Worldbeat é o álbum de estreia da banda Kaoma, lançado em 1989. Trouxe os hits internacionais "Lambada" e "Dançando Lambada" e vendeu mais de 15 milhões de cópias.

Lista de faixas

Ver também 

 Lambada
 Lambada (filme)
 Dançando Lambada

Kaoma
Álbuns de estreia de 1989
Álbuns em língua inglesa
Álbuns em língua portuguesa
Álbuns em língua castelhana
Álbuns em língua francesa